Il doppio del torneo di tennis ATP Challenger Trophy 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Škoch e Igor Zelenay che hanno battuto in finale Daniel Köllerer e Michal Mertiňák 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 David Škoch /  Igor Zelenay (Campioni)
 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (semifinali)

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinali)
 Daniel Köllerer /  Michal Mertiňák (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Challenger Trophy 2008